Andriej Trubieckoj (1920–2002) – radziecki partyzant
 Igor Trubieckoj (1912–2008) – radziecko-francuski kierowca wyścigowy
 Jewgienij Trubieckoj (1863–1920) – rosyjski filozof
 Nikołaj Trubieckoj (1890–1938) – rosyjski językoznawca
 Nikołaj Trubieckoj (duchowny) (1907–1978) – rosyjski emigracyjny duchowny
 Władimir Trubieckoj (1894–1973) – rosyjski wojskowy
 Siergiej Trubieckoj

Zobacz też 
 Lapis Trubieckoj – białoruska grupa rockowa